El término Edo puede tener varios significados dependiendo del contexto:

Geografía 
 Edo es el nombre que recibió Tokio antes de la restauración Meiji en 1868.
 Edo es el nombre de un Estado de Nigeria, así como el de la etnia mayoritaria del mismo (Edo (etnia)) y su idioma vernáculo (Idioma edo).
 Edo es el nombre de un río en la región de Kantō en Japón.

Historia 
 El Período Edo fue un período de la historia de Japón.

Matemáticas 
 EDO son las siglas con la que se designa comúnmente a una ecuación diferencial ordinaria.

Medicina 
 * Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) enfermedades que en España se deben declarar para su análisis epidemiológico.

Deporte 
 Ángel Edo, ex ciclista profesional.

Humor 

 Eduardo Sanabria, caricaturista venezolano.